|-
| (20401) 1998 OX5||||21 липня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20402) 1998 OH6||||31 липня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| 20403 Аттенборо (Attenborough)||||22 липня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (20404) 1998 OB14||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 20405 Берріберк (Barryburke)||||24 серпня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (20406) 1998 QJ13||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20407) 1998 QM20||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20408) 1998 QW31||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20409) 1998 QP43||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20410) 1998 QM51||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20411) 1998 QJ69||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20412) 1998 QG73||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20413) 1998 QY91||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20414) 1998 RH16||||9 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 20415 Амандалу (Amandalu)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20416 Мансур (Mansour)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20417) 1998 SA7||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (20418) 1998 SH71||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (20419) 1998 SE117||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20420 Марашвітмен (Marashwhitman)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20421) 1998 TG3||||14 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20422) 1998 UE8||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (20423) 1998 VN7||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20424) 1998 VF30||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20425) 1998 VD35||||15 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (20426) 1998 VW44||||13 листопада 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Клаес-Інґвар Лаґерквіст
|-
| (20427) 1998 VX44||||13 листопада 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Клаес-Інґвар Лаґерквіст
|-
| (20428) 1998 WG20||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20429) 1998 YN1||||16 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20430 Стаут (Stout)||||10 січня 1999||Обсерваторія Батон-Руж||Волтер Куні,,Сюзанна Лазар
|-
| (20431) 1999 AA10||||13 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (20432) 1999 BD12||||22 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 20433 Престіненца (Prestinenza)||||14 лютого 1999||Обсерваторія Беллатрікс||Джанлуко Масі
|-
| (20434) 1999 FM10||||21 березня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (20435) 1999 FU28||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20436) 1999 GA33||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20437) 1999 JH1||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (20438) 1999 JP22||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20439) 1999 JM28||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20440 Макклінток (McClintock)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20441 Еліягмена (Elijahmena)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20442) 1999 JK52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20443) 1999 JJ60||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20444 Мамессер (Mamesser)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20445) 1999 JN77||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20446) 1999 JB80||||14 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20447) 1999 JR85||||15 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20448) 1999 JM96||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20449) 1999 JM108||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20450 Марімохаммед (Marymohammed)||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20451 Ґалеотті (Galeotti)||||15 травня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (20452) 1999 KG4||||20 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20453) 1999 KL6||||24 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20454 Педраджо (Pedrajo)||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20455 Пенел (Pennell)||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20456) 1999 LX6||||8 червня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (20457) 1999 LX7||||10 червня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (20458) 1999 LZ21||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20459) 1999 LO26||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20460 Robwhiteley||||13 червня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 20461 Діоретса (Dioretsa)||||8 червня 1999||Сокорро||LINEAR
|-
| (20462) 1999 LZ31||||14 червня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (20463) 1999 MC1||||23 червня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (20464) 1999 MD1||||24 червня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 20465 Vervack||||20 червня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (20466) 1999 MW1||||20 червня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 20467 Hibbitts||||20 червня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 20468 Пітеркук (Petercook)||||13 липня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 20469 Дадлімур (Dudleymoore)||||13 липня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (20470) 1999 NZ5||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20471) 1999 NK6||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20472 Молліпеттіт (Mollypettit)||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20473) 1999 NS8||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20474 Різонер (Reasoner)||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20475) 1999 NU11||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20476 Чанаріч (Chanarich)||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20477 Анастрода (Anastroda)||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20478 Рутенберг (Rutenberg)||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20479 Селісосьєр (Celisaucier)||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20480 Антоншраут (Antonschraut)||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20481 Шарплс (Sharples)||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20482 Дастінші (Dustinshea)||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20483 Синай (Sinay)||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20484 Дженетсон (Janetsong)||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20485) 1999 NJ54||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20486) 1999 NU56||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20487) 1999 NJ62||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20488 Пік-дю-Міді (Pic-du-Midi)||1999 OL||17 липня 1999||Обсерваторія Пізе||Обсерваторія Пізе
|-
| (20489) 1999 OJ2||||22 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20490) 1999 OW2||||22 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20491 Ерікстредж (Ericstrege)||||16 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20492) 1999 OC5||||16 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20493) 1999 OD5||||16 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20494) 1999 PM1||||3 серпня 1999||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| 20495 Рімавска-Собота (Rimavska Sobota)||||15 серпня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Петер Кушнірак
|-
| 20496 Дженік (Jenik)||||22 серпня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 20497 Марженка (Marenka)||1999 RS||4 вересня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (20498) 1999 RT1||||5 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (20499) 1999 RZ2||||6 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (20500) 1999 RP3||||4 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

20400